Wybory komunalne w Brandenburgii w 1993 roku – wygrana SPD (34,50%)
 Wybory komunalne w Brandenburgii w 1998 roku – wygrana SPD (38,97%)
 Wybory komunalne w Brandenburgii w 2003 roku – wygrana SPD (27,80%)
 Wybory komunalne w Brandenburgii w 2008 roku – wygrana SPD (25,8%)

Zobacz też 
 Wybory regionalne w Brandenburgii